Galerão Records é uma gravadora musical brasileira fundada pelo produtor musical, Dennis DJ em 2009.

Além da gravadora, havia uma subsidiária, a Galerão Filmes, que produziu videoclipes para diversos artistas de outras gravadoras, incluindo Anitta, Ludmilla, Dudu Nobre, Ivo Mozart e Kelly Key.

História
O primeiro artista a assinar com o selo foi a dupla Bonde da Stronda, produzindo cinco álbuns da dupla Nova Era da Stronda, A Profecia, Corporação, Feito pras Damas e O Lado Certo da Vida Certa. Outro artista do selo é o cantor Mr. Catra, um dos principais nomes do Funk Carioca, já produziu um álbum, e vários singles.

Galerão Filmes
Em 2009 Dennis DJ também criou uma subsidiária, a Galerão Filmes, que produziu videoclipes para artistas de diversas gravadoras, sem vínculo com o seu selo, produzindo vídeos para diversos artistas como Pollo, Anitta, Ludmilla, Dudu Nobre, Ivo Mozart, Kelly Key, Naldo Benny, MC Koringa, MC Bola, Alandin MC, MC Marcinho e MC Guimê. E mais tarde veio a se tornar 2N Filmes.

Ligações externas
Página oficial

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2009
Gravadoras extintas em 2014
Gravadoras extintas do Brasil